Boboiești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boboiești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Boboiești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț